Schweizer Meisterschaften im Badminton werden in den Einzeldisziplinen seit 1955 ausgetragen. In den ersten Jahren wurden jedoch nicht immer alle fünf Disziplinen, Herrendoppel, Dameneinzel, Damendoppel und Mixed ausgespielt. Insbesondere in den Damendisziplinen kam es zu Unterbrechungen des jährlichen Austragungsmodus. Titelkämpfe der Junioren werden seit 1977 ausgetragen, Mannschaftstitelkämpfe seit 1955.

Die wohl bekannteste Siegerin ist Liselotte Blumer. Sie gewann nicht nur 16 Mal in Folge den Titel als Schweizer Einzelmeisterin, sondern sie bezwang auch Anette Börjesson im Finale der Europameisterschaft 1980.

Die vierfache Einzelsiegerin und Titelverteidigerin der SM 2007 Jeanine Cicognini trat verletzungsbedingt nicht zur SM 2008 in La Chaux-de-Fonds an, welche vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2008 stattfand. 2009, 2010 und 2011 stand sie jedoch erneut ganz oben auf dem Siegerpodest.

Die Titelträger

Rekordtitelträger 
*Stand: Juli 2022

Weblinks 
Badminton Europe

Einzelnachweise 

 
Liste (Badminton)
Badminton
Erstveranstaltung 1955